Тавромахія () — серії з 33 офортів, створених іспанським художником та гравером Франсиско Гойєю, видані в 1816. На роботах серій зображені сцени кориди.

Історія  

Гойя створював тавромахію в 1815-1816, у віці 69 років, в перервах між офортами зі знаменитої серії Лихоліття війни. Вищезгадана і раніше створена серія Капрічос містять неабияку частку критики щодо тих, хто привів Іспанію до війни, а також іспанського суспільства в цілому (в цих серіях маються і сцени явно антиклерикального характеру). Побоюючись можливої ​​реакції, Гойя за своє життя достатньо небагатьом показував свої офорти. 

Однак, корида не була настільки політизована, і в 1816 Гойя видав 320 присвячених їй офортів — які не викликали ніякого негативу. Не мала дана серія й комерційного успіху. Гойю завжди зачаровувала корида, нa одному з автопортретів (1790-1795) він зобразив себе в образі тореро. Свідченням щирого захоплення Гойї коридою служить один з його листів, підписаний Francisco de los Toros.

Роботи серії

Примітки

Посилання  
 www.museodelprado.es  — Goya en el Prado,Tauromaquia
 National Gallery of Art, Washington

Картини Гойї